Пира́т — морской либо речной разбойник, промышляющий пиратством.

 Берберские пираты — мусульманские пираты и каперы.
 Вокоу — японские пираты, ронины и контрабандисты.
 Еврейские пираты — пиратство в истории еврейского народа.
 Киликийские пираты — занимались разбоем на Средиземном море.
 Речные пираты - речные разбойники.
 Пираты моро — южно-филиппинские пираты-мусульмане, нападавшие на испанские корабли в районе моря Сулу начиная с конца XVI века. 
 Республика Пиратов — островная республика в Вест-Индии, существовавшая в Золотую эпоху пиратства.
 Современное пиратство — преступление, состоящее в незаконном захвате, ограблении или потоплении судов.
 Сомалийские пираты — современные вооружённые группировки, захватывающие с целью выкупа морские суда у берегов Сомали.

Фильмы 
 Пират — гонконгский фильм вышедший в 1973 году.
 Пиратка — французская драма 1984 года режиссёра Жака Дуайона.
 Пираты — фильм режиссёра Романа Полански 1986 года.
 Пираты — фильм режиссёра Ламберто Бава.
 Пираты — фильм для взрослых, порно-пародия 2005 года.
 Пираты II — фильм для взрослых, порно-пародия 2008 года.
 
 Пират Морган — итало-французский фильм 1960 года.
 Пират Чёрная Борода — американский приключенческий фильм 1952 года.
 Пираты! Банда неудачников — анимационный фильм с использованием кукольной мультипликации от Sony Pictures Animation.
 Пираты XX века — советский фильм 1979 года режиссёра Бориса Дурова.
 Пираты кровавой реки — художественный фильм, снятый в Великобритании режиссёром Джоном Гиллингом в 1962 году.
 Пираты Острова Сокровищ — мокбастер к фильму Пираты Карибского моря.
 Пираты Силиконовой долины — художественный фильм режиссёра Мартина Бёрка 1999 года.
 Пираты Тихого океана — художественный фильм по мотивам романа Жюля Верна «Два года каникул», экранизация 1974 года.
 Ледяные пираты — фантастическая комедия 1984 года.
 Чёрный пират — немой фильм Альберта Паркера 1926 года.

Книги 
 Пират — исторический роман Вальтера Скотта, опубликованный в 1822 году.
 Воздушные пираты — серия детских книг, написанная Полом Стюартом.
 Пираты Кошачьего моря — цикл детских книг Ани Амасовой.
 Пираты Малайзии — цикл книг, созданный в 1895 году итальянским писателем Эмилио Сальгари.

Оперы 
 Пират — опера в двух актах итальянского композитора Винченцо Беллини.
 Пираты Пензанса — комическая опера в двух действиях на музыку Артура Салливана.
 Флибустьер ― опера (лирическая комедия) в трёх действиях, написанная русским композитором Цезарем Кюи.

Другое 
Пираты — чешский хоккейный клуб из города Хомутов, основанный в 1945 году.
Пираты XXI века — альбом панк-рок-группы «Ленинград».
 Пираты Онлайн — компьютерная игра в жанре MMORPG.
Пираты Эдельвейса — молодёжное неформальное объединение в нацистской Германии.
 Пират – музыкальная композиция из альбома "Как в старой сказке" группы "Король и Шут"

См. также 
 Флибустьерская война
 Каперы
Корсары
 Чёрная Борода
Джентльмены удачи